Sikavan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sikavan, Norrbotten, sjö i Luleå kommun, 
Sikavan (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (7,52 ha)
Sikavan (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (20,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn